Kharagpur puede referirse a:
 Kharagpur, una ciudad de la India en el distrito de Midnapore occidental, estado de Bengala Occidental.
 Kharagpur Railway Settlement, localidad de la India en Bengala Occidental.
 Kharagpur (Bihar), ciudad de la India en el distrito de Munger, estado de Bihar.